Ostro – vento mediterraneo
 Ostro – porpora
 Ostro – cacciatorpediniere della Regia Marina completato nel 1901 e demolito nel 1920
 Ostro – cacciatorpediniere della Regia Marina completato nel 1928 ed affondato da aerosiluranti inglesi nel 1940
 3169 Ostro – asteroide della fascia principale